Sezonul 2007-08 A PFG a început la mijlocul lunii august.

Levski Sofia a fost campioana anului trecut.Cluburile care au promovat din B PFG sunt:Chernomoreț Burgas, Pirin Blagoevgrad și Vidima-Rakovski Sevlievo.

Cluburi

Clasament

Tabelul etapelor

Golgheteri 

Sezoane A PFG